Packet bezeichnet:
 Kevin Packet (* 1992), einen belgischen Fußballspieler
 Fairchild C-82, zweimotoriges Transportflugzeug der USAF (ab 1945)
 Packet Motor Car Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft, Reederei. Hier: Packetfahrt=Liniendienst

Siehe auch:
 Paket